Das dritte Event der Strachan Challenge 1992/93 war ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 1. bis 6. Februar 1993 ausgetragen wurde. Es war das letzte einer Serie von drei Minor-Ranking-Turnieren, die erstmals in dieser Saison ausgetragen wurde. Bei den Turnieren gab es Punkte für die Weltrangliste, aber nur knapp ein Zehntel dessen, was bei den etablierten Turnieren vergeben wurde. Zum zweiten Mal nach Event 1 war der Snooker Club von Jimmy White in Aldershot südlich von London der Austragungsort.

Der Sieger von Event 2, Troy Shaw, verlor sein Auftaktmatch gegen den Sieger von Event 1 Joe Swail. Mit Tony Drago aus Malta und Ken Doherty aus Irland erreichten aber am Ende zwei aufstrebende Spieler das Finale, die bereits in die Top 32 aufgerückt waren. Doherty war gerade erst irischer Profimeister geworden und hatte nur eine Woche zuvor die Welsh Open gewonnen. Aber obwohl Drago zuvor noch nie über das Viertelfinale eines Ranglistenturniers hinausgekommen war, gewann er das Endspiel mit 9:7. Es war einer von zwei Titeln in seiner Profikarriere und der einzige, bei dem um Ranglistenpunkte gespielt wurde.

Der Versuch mit den Minor-Ranking-Turnieren wurde nach nur einer Saison wieder eingestellt. Die Strachan Challenge wurde noch ein weiteres Jahr fortgesetzt, ohne Ranglistenpunkte und mit nur zwei Events. In den 2010ern wurde die Idee mit den reduzierten Ranglistenturnieren mit der Players Tour Championship wieder erfolgreich aufgenommen.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Preisgeld und Punkte für die Weltrangliste waren bei allen drei Events der Challenge gleich. Bei den vollwertigen Ranglistenturnieren lag das Preisgeld um 150.000 £ und die Punktzahl für den Sieger bei 3600.

Hauptturnier 
Wie schon beim Event zuvor gab 40 Absagen, so dass nur 310 der 350 gemeldeten Spieler zu den 6 Qualifikationsrunden antraten. In ihnen wurden die 32 Teilnehmer des Hauptturniers ausgespielt. Immerhin war mit Neal Foulds anders als bei Event 2 wieder ein Top-8-Spieler vertreten. Die besten Spieler kamen aber erst in der Runde der Letzten 128 dazu. Der verbreitete Spielmodus für ein Top-32-Turnier – Best of 9 bis zum Viertelfinale, Best of 11 im Halbfinale und das Endspiel Best of 17 – fand auch hier wie in den anderen beiden Events Anwendung.

Century-Breaks 
Das höchste Break des Turniers gelang Karl Broughton. Gleich zweimal, in der letzten Qualifikationsrunde und in der ersten Hauptrunde, gelangen ihm 140 Punkte am Stück.

Quellen 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in Aldershot